Vučević ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Vučević (* 1971), kroatischer Fußballspieler
 Nikola Vučević (* 1990), montenegrinischer Basketballspieler